Die Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2009 war ein Tennisturnier, das vom 27. Januar bis 1. Februar 2009 in Bucaramanga, Kolumbien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Bucaramanga